Chérancé, commune française de la Mayenne ;
 Chérancé, commune française de la Sarthe.

Voir aussi
Chérencé-le-Héron, commune française de la Manche ;
Chérencé-le-Roussel, commune française de la Manche.